Шоре Агдашлу (; shō-RĀ ÄK-dosh-loo), IPA:   иранско-америчка је глумица, рођена 11. маја 1952. године у Техерану.

Филмографија 

|-
| 1976
|
| -{Shatranje Bad}-
| ??
|-
|rowspan="2"| 1977
|
| -{Gozaresh}-
| ??
|-
|
| -{Faryad-e Zir-e Ab}-
| Maryam
|-
| 1978
|
| -{Sooteh-Delan}-
| -{Aghdas}-
|-
| 1989
|
| -{Guests of Hotel Astoria}-
| -{Mrs. Pori Karemnia}-
|-
| 1991
|
| -{Raha}-
| -{Raha}-
|-
| 1993
|
| -{Twenty Bucks}-
| -{Ghada Holiday}-
|-
| 2000
|
| -{Surviving Paradise}-
| -{Pari}-
|-
| 2001
|
| -{America So Beautiful}-
| -{Exiled Actress}-
|-
| 2002
|
| -{Maryam}-
| -{Mrs. Homa Armin}-
|-
|rowspan="3"| 2003
|
| -{Possessed}-
| -{Woman}-
|-
|
| -{Pulse}-
| -{Woman}-
|-
| Кућа од песка и магле
| -{House of Sand and Fog}-
| -{Nadereh 'Nadi' Behrani}-
|-
|rowspan="2"| 2005
| Егзорцизам Емили Роуз
| -{The Exorcism of Emily Rose}-
| -{Dr. Sadira Adani}-
|-
|
| -{Babak & Friends: A First Norooz}-
| -{Farah}-
|-
|rowspan="4"| 2006
|
| -{American Dreamz}-
| -{Mrs. Nazneen Riza}-
|-
|
| -{The Lake House}-
| -{Dr. Anna Klyczynski}-
|-
| Икс-мен 3: Последње упориште
| -{X-Men: The Last Stand}-
| -{Dr. Kavita Rao}-
|-
|
| -{The Nativity Story}-
| -{Elizabeth}-
|-
| 2013
| Перси Џексон: Море чудовишта
| -{Percy Jackson: Sea of Monsters}-
| -{The Oracle}-
|-
| 2016
| Звездане стазе: Изван граница
| -{Star Trek Beyond}-
| -{Commodore Paris}-
|-
| 2021
| Истеривачи духова: Наслеђе
| -{Ghostbusters: Afterlife}-
| -{Gozer the Gozerian}-
|-
| 2023
| Ренфилд
| -{Renfield}-
| -{Ella}-
|}

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Ирански глумци
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа